Die Liste der österreichischen Abgeordneten zum EU-Parlament listet alle österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments seit dem EU-Beitritt Österreichs am 1. Jänner 1995.

Abgeordnete

Weblinks 
 Österreichische Abgeordnete zum Europäischen Parlament seit 1995
 Österreichische Europaabgeordnete seit 1995 auf der Website des Europäischen Parlaments

Einzelnachweise 

!
Osterreich